МРТ — сокращение, может означать:
 Магнитно-резонансная томография
 Магниторельсовый тормоз
 Международное разделение труда
 Македонское радио и телевидение